Stay Away è un singolo dei Nirvana, pubblicato nel 1991 ed estratto dal disco Nevermind. Kurt Cobain la definì come singolo forte

Singoli dei Nirvana